

Moyen Âge 
La cavalcade, un devoir-droit de la période féodale, auquel étaient soumis les communautés consulaires (inféodées) : des villes consulaires, importantes ou stratégiques, ou certaines vallées alpines, par exemple les Escartons ou l'Ubaye. Elle consiste à maintenir prêt des moyens d'assurer une protection, un accompagnement du cheminement, une aide militaire limité à la traversée ou au stationnement sur le territoire consulaire d'autorités protégés (ayant une autorisation implicite ou explicite du pouvoir). Cela implique un sens de cette responsabilité aiguë, une lourde organisation : des chevaux, des armes, des protections, des harnachements, des hommes entrainés désignés, des passages gardés, des avant-postes, des éclaireurs et des pigeons voyageurs entretenus par des colombophiles nombreux. Tous ces biens spécifiques sont communautaires ou parfois privés, mais ne peuvent être saisie en cas de faillite, devant rester au service communautaire.

XIXème siècle 
Une cavalcade est un défilé festif de gens montés sur des chevaux.

 Une des plus fameuses cavalcades du carnaval de Nantes est celle de Marlborough qui a eu lieu le jeudi 13 mars, jour de la Mi-Carême 1806, le lieu de rendez-vous était le Parc du Vieux Château de Launay-Godelière, devenu lieu de promenades et de fêtes.

Aujourd'hui 
De nos jours, les cavalcades existent toujours, en particulier :
 La Cavalcade de Scaër, située à Scaër (Finistère en Bretagne) ;
 La Cavalcade de Herve, située à Herve en Belgique où les chars sont tirés par des chevaux ;
 La Cavalcade d'Ermengarde, à Narbonne ; 
 La Cavalcade de Saintes, située à Saintes (Charente-Maritime) ;
 La Cavalcade de Aubagne, tous les deux ans à Aubagne ;
 La Cavalcade de Chartres ;
 La Cavalcade de Reims ;

Au Luxembourg et parfois aussi en France, ce terme désigne les défilés de carnaval organisés dans plusieurs villes du pays, sans que des chevaux y prennent nécessairement part.
Actuellement, ces cavalcades ont lieu annuellement à Diekirch le dimanche précédant le mardi gras, à Remich le  du Carême, à Wasserbillig, Pétange et Schifflange.

Cinéma 
 Cavalcade, un film américain réalisé par Frank Lloyd, sorti en 1933 ;
 Cavalcade, un film français réalisé par Steve Suissa, sorti en 2005.

Notes et références 

Homonymie de titre